De zevende etappe van de Ronde van Frankrijk 2014 werd verreden op vrijdag 11 juli 2014 en ging van Épernay naar Nancy over een afstand van 234,5 kilometer

Parcours 
Het was een vlakke rit met aan het einde twee heuvels van de vierde categorie. De etappe had een tussensprint op 148 km bij Hannonville-sous-les-Côtes.

Verloop 
De vroege ontsnapping van de dag bestond uit Alexandre Pichot, Matthew Busche, Nicolas Edet, Martin Elmiger, Bartosz Huzarski en Anthony Delaplace. Ze kregen een voorsprong van ruim 4 minuten, die daarna weer terugliep. De Cannondale-ploeggenoten van Peter Sagan hadden de belangrijkste rol in de achtervolging. Op een veertigtal kilometer van de aankomst versnelden Elmiger en Huzarski. De vier anderen lieten zich inlopen door het naderende peloton.

Elmiger en Huzarski hielden het nog 20 kilometer vol, tot aan de eerste van de 2 beklimmingen van de vierde categorie, waarin veel van de mindere klimmers al moesten lossen uit het peloton. Direct nadat de vluchters gepakt waren, reed Thomas Voeckler weg, maar hij werd al voor de top teruggepakt. In de afdaling viel Tejay van Garderen, en nam onder meer Romain Bardet mee.

Bij de tweede klim viel Cyril Gautier aan. Nicolas Roche bracht hem terug, en bleef aan het peloton sleuren. Greg Van Avermaet deed ook nog een poging. Hij kreeg Peter Sagan mee, en het duo had op de top een kleine voorsprong op het tot circa 40 man gekrompen peloton. Ze hielden het vol tot één kilometer voor de finish. Een val, waarin Jurgen Van den Broeck, Andrew Talansky en Jakob Fuglsang betrokken waren, deed de groep nog uiteenvallen. Matteo Trentin ging de sprint aan, en wist op de streep Sagan nog net voor te blijven.

Stef Clement moest vroeg in de etappe opgeven na een val. Ook Danny van Poppel en Darwin Atapuma gaven deze etappe op.

Tussensprint

Bergsprint

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
  De route van de 7e etappe op www.letour.fr

07
Sportevenement in Grand Est
Sport in Nancy